Dermatodothella är ett släkte av svampar. Dermatodothella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dermatodothella